Гордін — єврейське прізвище. Відомі носії:

 Гордін Яків Михайлович  (1853— 1909) — відомий єврейський драматург. Псевдоніми: Яків Михайлович, Ян, Іван Колючий.
 Гордін Яків Аркадійович (1935) — російський письменник, публіцист, головний редактор журналу «Звезда» (Москва).